Баллимони — многозначный термин:

 Баллимони — малый город района Баллимони, столица района, находящийся в графстве Антрим Северной Ирландии.
 Баллимони — район Северной Ирландии в графстве Антрим.
 Баллимони Юнайтед — североирландский футбольный клуб из одноимённого города.